Вячесла́в Ге́рманович Гри́шечкин (род. 28 июня 1962, Сочи) — советский и российский актёр театра и кино, режиссёр и театральный педагог. Заслуженный артист Российской Федерации (1994).

Биография 
Родился 28 июня 1962 года в Сочи в русско-греко-грузинской семье. В тринадцать лет познакомился с Валерием Беляковичем, у которого два года занимался в Театре юных москвичей, и уже в 1975 году, ещё будучи школьником, играл в его постановке «Соловей».

Во время учёбы в школе занимался в драмкружке. После окончания школы поступил в ГИТИС, одновременно играл в Театре-студии на Юго-Западе. Начинал учиться на курсе Михаила Туманова, после его смерти курс принял Борис Голубовский. Педагогами Вячеслава Германовича были Анатолий Эфрос и Сергей Юрский. В 1983 году, после окончания актёрского факультета ГИТИСа, пошёл в армию. Военно-топографическую учебку прошёл под Звенигородом, откуда в звании младшего сержанта был направлен в воинскую часть в город Иваново.

В Театре на Юго-Западе служит с момента его основания. Также работал в Российском академическом молодёжном театре. Режиссёр спектакля «Молодые люди» по пьесе Родиона Белецкого (независимый проект Вячеслава Гришечкина).

Свою первую роль в кино сыграл в 1989 году. С 1996 по 1999 год работал в программе «Колесо Истории» в качестве актёра.

В 2009 году возглавил Волжский драматический театр (город Волжский, Волгоградская область). В 2016 году стал участником проекта «КиношоУ» на телеканале НТВ, где вошёл в команду «Нетленфильм».

С 2017 года руководит театральной студией при Московском университете МВД России.

Личная жизнь 

Первая жена — Мария, дочь — Ольга (род. 1990).

Вторая жена — Анна, прожили в браке 25 лет, умерла в 2017 году от онкологии.

Награды 
 Заслуженный артист Российской Федерации (1 декабря 1994)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (25 июля 2013)

Творчество

Роли в театре

Театр на Юго-Западе 

 «Конкурс» А. Галина — Тецудзин Аоки-сан
 «Игроки» — Кругель
 «Дураки» — Доктор Зубрицкий
 «Мольер» — Бутон, Людовик XIV (ввод, 1990)
 «Ромео и Джульетта» У. Шекспира — Меркуцио
 «Дракон» Е. Шварца — Бургомистр
 «Мастер и Маргарита» М. Булгакова — Коровьев, Римский; Воланд
 «Женитьба» Н. Гоголя — Жевакин
 «Смерть Тарелкина» А. Сухово-Кобылина — Тарелкин
 «Мандрагора» — Тимотео
 «Ревизор» Н. Гоголя — Хлестаков
 «Страсти по Мольеру» — Гарпагон
 «Уроки дочкам» — няня Василиса, Золотников
 «Жаворонок» — Карл
 «Трактирщица» К. Гольдони — Граф Альбафьорита
 «Агент 00» — Мадам
 «Русские люди» — Розенберг
 «С днём рожденья, Ванда Джун!» — Шатл
 «Владимир Ш-й степени» Н. Гоголя — Миша, Дворецкий
 «Самоубийца» Н. Эрдмана — Подсекальников
 «Три сестры» А. П. Чехова — Андрей Прозоров
 «На дне» М. Горького — Барон
 «Укрощение строптивой» Шекспира — Грумио
 «Сон в летнюю ночь» Шекспира — Фрэнсис Дудка, он же Режиссёр
 «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» — Контр-адмирал Михалыч
 «Слуга двух господ» — Бригелла
 «Старые грехи» — Помещик, Дипломат
 «Слишком женатый таксист» — Стэнли Поуни
 «Смерть» Вуди Аллена — Клайнман
 «Американский идеал» Э. Олби — Бабуля
 «Гамлет» Шекспира — Первый актёр, Могильщик
 «Последняя женщина сеньора Хуана» — Михо
 «Птидепе» В. Гавела — Балаш
 «Школа любви» — Фердинанд

Российский академический молодёжный театр 
 «Вишнёвый сад» — Симеонов-Пищик Борис Борисович
 «Лоренцаччо» — Биндо Альтовити

Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI» 
 «Переполох в „Голубятне“» — Жорж

Фильмография 

  — Биндюжник и Король — молодой человек
  — Джой в Москве (Joy à Moscou)
 1992 — Однажды в Одессе, или Как уехать из СССР — Кавказец 
  — Русский рэгтайм — официант
 1993 — Благотворительный бал — знакомый в отеле
 1993 — Витька Шушера и автомобиль — учитель физкультуры
  — Карьера Артуро Уи. Новая версия — делец «Треста»
 1996 — 12 с половиной кресел — Укусов
 1996 — Старые песни о главном 2 — монтёр в клубе (не указан в титрах)
  — Графиня де Монсоро — Николя Давид
  — Военно-полевой романс — старшина Саридзе
  — Белый танец — Максим
 1999 — Судья в ловушке
 1999 — Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского — ведущий конкурса двойников
  — Марш Турецкого — Исаак Семёнович Лекарский, адвокат
 2000 — Новый год в ноябре
 2000 — Что сказал покойник — Гастон Мед
 2000 — Тайны дворцовых переворотов. Фильм 1. Завещание императора — Павел Иванович Ягужинский
 2000 — Игра на вылет — Оргиевич
  — Марш Турецкого 2 — Исаак Семёнович Лекарский, адвокат
 2001 — Семейные тайны — Пономарёв, журналист
 2001 — Подозрение — Геннадий Павлович, врач
  — Next — еврей, хозяин пиццерии
  — Бригада — мужчина на Рижском рынке (3 серия)
 2002 — Театральный роман — Макар Рвацкий
 2002 — Воровка 2. Счастье напрокат — Оскар
 2002 — Щит Минервы — Марк, литературный агент
 2002— — Дружная семейка — директор школы
 2002 — Мужская работа 2 — Куницын
  — Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант — Лев Валерианович
 2003 — Баязет — казначей
 2003 — Инструктор — Шарко
 2003 — Приключения мага — Кутюрье
 2003 — Москва. Центральный округ (дело № 2 «Печаль моя светла») — продюсер
 2003 — Каменская 3 (фильм «Стилист») — Черкасов, гомосексуалист
 2003 — Тайны дворцовых переворотов. Фильм 5. Вторая невеста императора — Павел Ягужинский
 2003 — Тайны дворцовых переворотов. Фильм 6. Смерть юного императора — Павел Ягужинский
 2003 — Трое против всех — 2 — адвокат Корольков
 2003 — Тайный знак — 2. Возвращение хозяина — мэр Карпин
  — Богатство — грек, купец 1-й гильдии, отец Пападаки
 2004 — Боец — адвокат Собецкий
 2004 — Красная площадь — Герман Каракоз, начальник Следственного управления Генпрокуратуры СССР
 2004 — Потерявшие солнце — Ямпольский
 2004 — На вираже — Шукаев
 2004 — Ералаш (выпуск № 178, эпизод «Классное сражение») — Наполеон I Бонапарт
 2005 — Узкий мост — Антон Александрович Василевский
 — — Солдаты 2—17 — Александр Степанович Староконь, майор / подполковник / полковник
 2005 — Мальчишник, или большой секс в маленьком городе — продюсер
 2005 — Любовь моя — Николай Доронин, начальник Вадима
 2005 — Дети Ванюхина — скупщик антиквариата
 2005 — Тебе, не знавшему меня
 2005 — Счастье ты моё — Леонид Собинов
  — Азирис Нуна — Кубатай
 2006 — Варенька — Михаил
 2006 — Виртуальный роман — Паша, бригадир
 2006 — Рельсы счастья — ювелир
 2006 — Рекламная пауза — режиссёр рекламных роликов
 2006 — Петя Великолепный — Воронов
 2006 — Вызов 2 — Доценко
 2006— — Счастливы вместе — Петрович
  — Света с того света (Украина) — Миша
 2007 — Ночные сёстры — доктор
 2007 — Луна — Одесса (Украина) — Аркадий
 2007 — Личная жизнь доктора Селивановой — Борис Гринберг, адвокат
 2007 — Чужие тайны — Арнольд Леонидович Жгут, адвокат Александры Симоновой
  — Охота на Берию — Лаврентий Берия
 2008 — Жаркий лёд — Борис Смылкин, директор ледового дворца
 2008 — Улыбка бога, или чисто одесская история — сотрудник КГБ
 2008 — Мой муж — гений — Липкин
 2008 — Ясновидящая — Колебанов, майор милиции
  — Маргоша — Константин Петрович Лазарев
 2009 — Как же быть сердцу — Виталий Александрович, врач
  — Вышел ёжик из тумана — директор фирмы, в которой работала Елена
 2010 — «Алиби» на двоих (фильм № 6 «Картина») — Михаил Аркадьевич Цуприков, криминальный бизнесмен
 2010 — Егорушка — Кравчук, мэр
  — Контригра — Лаврентий Павлович Берия
 2011 — Фурцева — Лаврентий Павлович Берия
 2011 — Товарищ Сталин — Лаврентий Павлович Берия
 2011 — Варенька. И в горе, и в радости — Михаил
 2011 — СМЕРШ: Легенда для предателя — полковник Куконкин
  — Красные горы — Лаврентий Павлович Берия
 2013 — Чужой среди своих — Лев Маркович, адвокат, отец Маши
 2013 — Особенности национальной маршрутки — районный чиновник, замглавы района
 2013 — Все сокровища мира — Илья Гранцев, журналист
  — Деревенский роман — Григорий Петрович Степанов, директор агрокомплекса
 2014 — Дорога домой — Лев Сергеевич Демидов
 2014 — Уходящая натура — Вячеслав Каменский, директор съёмочной группы
  — Барсы — Антон Александрович Василевский, криминальный бизнесмен
 2015 — Бармен — Биг Босс
 2015 — Саша добрый, Саша злой — Пётр Петрович Кошелев, директор порта
 2015 — Срочно выйду замуж — главный редактор журнала
  — Провокатор — мэр-коррупционер
 2016 — Всё исправить — олигарх, отец Маши
 2016 — Три королевы — Илья Петрович Агеев, вице-мэр
 2016 — Лучик — Георгий Максимович, начальник Глеба
  — Между нами, девочками. Продолжение — Эдик Буркин, режиссёр
 2018 — Сезон посадок — Александр Штерн, сосед Веры по даче
  — Динозавр — 2 — адвокат
 2019 — Когда позовёт смерть — Нил Скулас, инспектор полиции
 2019 — Русские горки — Константин Михайлович, врач-психиатр
  — Чистосердечное признание — Евгений Драгунов
  — За час до рассвета — начальник

 2022 - Дурдом - Солдатов

Озвучивание мультфильмов 
  — Столичный сувенир — первый брат-аферист
  — Приключения Алёнушки и Ерёмы — звездочёт Фарид
  — Новые приключения Алёнушки и Ерёмы — звездочёт Фарид

Телевидение 

 Игра в детектив. Выпуск 3 (ЦТ СССР, 1989) — администратор театра
 Оба-на! (1-й канал Останкино, 1992—1995) — ведущий; актёр (доктор Кирилл Анатольевич Хорэ; няня; дирижёр; хулиган; приезжий из Ленинграда; ведущий утренней гимнастики; участник трио «Мальчишник» и др. роли)
 12 1/2 кресел (ТВ Центр, 1997)
 Туши свет (ТВ Центр, 1997)
 Колесо истории (ОРТ, 1996—1999)
 Добрый вечер (РТР, 1997—1998; СТС, 2001—2002)
 Моё другое я (Столица, 1999—2001)

Примечания

Ссылки 
 Вячеслав Гришечкин на сайте RUSKINO.RU
 Вячеслав Гришечкин на сайте РАМТа
 Вячеслав Гришечкин на сайте actorservice.ru

Актёры озвучивания России
Младшие сержанты (СССР)
Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Театр на Юго-Западе
Персоналии:РАМТ